Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 424 dans le monde.

 Route fédérale 424 en Allemagne
 RS-424 au Brésil
 Route nationale 424 en France
 Route régionale 424 en Slovénie